Microsoft Foundation Classes, een klassenbibliotheek van Microsoft;
 Multi Function Copier, Een kantoormachine met meerdere functies als kopiëren, scannen en printen.
 microbial fuel cell, biobrandstofcel;
 Master of Finance and Control, een Master-na-masteropleiding opleidende tot Registercontroller;
 Massflowcontroller, een instrument om de stroom van gassen of vloeistoffen te regelen;
 Metal Front Coevorden, een vereniging ter bevordering van popmuziek in Coevorden;
 MFC, een voormalig voetbalclub uit Medemblik;
 Monseigneur Frencken College, een Havo-VWO-school in Oosterhout.
 Multifunctioneel centrum, een variant op de multifunctionele accommodatie